La Avenida Santa Fe es una de las principales avenidas del partido de San Isidro. Con casi 2,8 kilómetros de largo, funciona como el eje vertebral del tránsito sur-norte en el este del municipio, junto a la Avenida del Libertador y la Autopista Panamericana. Es un bulevar en toda su extensión, con grandes árboles de la variedad peltophorum dubium que dividen los sentidos norte y sur.

Extensión 
La avenida nace como continuación de la Avenida Maipu en Martinez (cruce  donde la Avenida Parana divide San Isidro de Vicente López , y se extiende por más de 28 cuadras hacia el norte. Atraviesa las localidades de Martinez,y Acasusso. Finaliza en la Avenida Márquez  para ser continuada por la Avenida Centenario.

Historia 
En el año 2023 comienzan las obras de repavimentacion de la calzada

Referencias

Santa Fe